Le Championnat de Belgique féminin de football 2008-2009 est la  de la compétition. La saison a débuté le samedi  et s'est terminée le samedi .

Le Standard Fémina de Liège remporte, lors de la dernière journée de compétition, le titre de Champion de Belgique. C'est le  titre pour le club liégeois, le dernier avait été enlevé en 1994. Le KVK Tirlemont, champion sortant et Saint-Trond VV complètent le podium. Le FCF White Star Woluwé se sauve lors de la  et dernière journée.

Clubs 2008-2009

Note 

VC Dames Eendracht Alost,  du classement 2007-2008, a cessé ses activités.

Classement final 

|

|}

Tableau des résultats

Promotions et relégations pour 2009-2010 

Est relégué en D2:
FCF Braine-Rebecq

Est promu en D1:
Dames Zultse VV, champion de D2

Barrage promotion-relégation:
KV Cercle Melle (D2)/DV Famkes Merkem 0-1 (aller), DV Famkes Merkem/KV Cercle Melle (D2) 4-3 (retour)
DV Famkes Merkem reste en D1

Meilleurs buteuses

Distinctions

Étoile du football 2009 

 1.Maud Coutereels (Standard Fémina de Liège)
 2.Inge Heiremans (Saint-Trond VV)
 3.Sophie Mannaert (Sinaai Girls)
 4.Isabelle Ebhodaghe (KVK Tirlemont)
 5.Aline Zeler (RSC Anderlecht)

Petite Étoile du football (D2) 

 1.Jana Coryn (Davo Waregem)

Championnat de Belgique féminin de football
Football F1
Belgique F1
Championnat F1